Góra Parkowa (deutsch Parkberg) ist der Name folgender Berge in Polen:

 Góra Parkowa (Bielawa)
 Góra Parkowa (Sanok)